L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Estoril se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Diego Schwartzman, de l'Espagnol Pablo Carreño Busta, des Français Gaël Monfils et Benoît Paire, de l'Italien Fabio Fognini et du Japonais Kei Nishikori. Ils sont respectivement remplacés par Juan Ignacio Londero, Kevin Anderson, Marco Cecchinato, Fernando Verdasco, Pierre-Hugues Herbert et Roberto Carballés Baena.

Lauréats 
L'Espagnol Albert Ramos Viñolas remporte le tournoi en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Hugo Nys et Tim Pütz décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Luke Bambridge et Dominic Inglot. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Estoril
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Estoril
Sport au Portugal en 2021
Tennis en avril 2021
Tennis en mai 2021